Studier kan syfta på:

Studier – inhämtandet av kunskap genom forskning
Studier – lära eller fördjupa sig i ett ämne, ofta på högskola/universitet, se högre utbildning

Se även
 Utbildning
 Student